Ulaschaniwka (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ulaschaniwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Ulaschaniwka (Slawuta), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta